SIDEN est un sigle qui peut désigner :
 Syndicat intercommunal de dépollution des eaux résiduaires du nord (Luxembourg) ;
 Syndicat interdépartemental des eaux du nord de la France.